1-й Чемпионат Европы по футболу 1960  (Кубок европейских наций) — первый официальный розыгрыш европейского чемпионата среди футбольных сборных, проводимый под эгидой УЕФА каждые четыре года. Финальная часть турнира с участием четырёх команд проходила во Франции. Чемпионом стала сборная СССР, обыгравшая в финале на поле «Парк де Пренс» в Париже сборную Югославии в дополнительное время 2:1.

Регламент 
Турнир проходил по олимпийской системе. Всего в чемпионате участвовало 17 команд. Исходя из этого числа, командам Чехословакии и Ирландии выпало провести единственную на турнире предварительную квалификационную встречу из двух матчей, выведшую чехословацкую сборную в 1/8 финала. В матчах 1/8 — 1/4 финала команды также играли два матча: дома и на выезде. Матчи полуфиналов и финал проходили во Франции, поскольку основатель и идейный вдохновитель турнира Анри Делоне был председателем Федерации футбола Франции. Правило автоматической квалификации для хозяев турнира тогда ещё не действовало.

История 
В Чемпионате Европы по футболу в 1960 году отказались участвовать команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции. Главным их аргументом послужила чрезмерная загруженность футболистов в клубах. Неофициально причинами назывались предполагаемая непрестижность чемпионата и конкуренция клубным кубковым соревнованиям.

Игроки Испании по политическим мотивам отказались ехать в СССР на матч 1/4 финала и сборную сняли с турнира. Таким образом, в финал четырёх пробились три восточноевропейские команды: СССР, Югославия и Чехословакия. Четвёртой стала хозяйка чемпионата сборная Франции.

В полуфиналах сборная СССР разгромила чехословаков 3:0, а футболисты Югославии в упорной борьбе одолели французов 5:4. В матче за 3-е место Чехословакия обыграла уставшую Францию 2:0.

В финале сборная Югославии первой открыла счёт, но легендарный грузинский нападающий сборной СССР Слава Метревели сравнял счёт на 49 минуте. Основное время так и закончилось вничью, а в дополнительное Виктор Понедельник забил победный гол за 7 минут до конца дополнительного времени.

Отборочные игры

Города и стадионы 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Марсель
! Париж
|-
| Велодром
| Парк де Пренс
|-
| 
| 
|-
| Вместимость: 40 000
| Вместимость: 40 000
|-
| 
| 
|-
!colspan="6" ||}

Финальный турнир

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Составы команд

Лучшие бомбардиры 
2 гола
  Валентин Иванов
  Виктор Понедельник
  Франсуа Этт
  Милан Галич
  Дражан Еркович

Символическая сборная 

  Лев Яшин
  Владимир Дуркович
  Ладислав Новак
  Йозеф Масопуст
  Игорь Нетто
  Драгослав Шекуларац
  Слава Метревели
  Милан Галич
  Бора Костич
  Валентин Иванов
  Виктор Понедельник

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1960. Франция
 Чемпионат Европы 1960. Матчи, символическая сборная
 Список чемпионов открывает СССР
 История первого Кубка европейских наций

Футбол в Европе в 1960 году
Июль 1960 года
Спорт во Франции в 1960 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные спортивные соревнования в Марселе